Добеслав Кезгайлович (; 1420? — 1460) — литовский боярин из рода Кезгайлов, каштелян виленский (1458—1460).

Биография 
Из литовского шляхетского рода Кезгайлы герба Задора. Сын боярина Кезгайло Волимонтовича и его жены Елены, брат Яна и Михаила Кезгайловичей.

Впервые упоминается в 1442 году. В 1458—1460 годах был каштеляном Виленским, об этом известно из завещания виленского воеводы Ивана Монивидовича.

Сведений о семье не сохранились.

Литература 
 
 
 
Дворянство Литвы
Каштеляны виленские